Muirella är ett släkte av svampar. Muirella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Muirella